Такмичање у седмобоју у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржано је 22. и 23. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013 требало је да брани Хана Мељниченко из Украјине која је била у стартној листи али није наступила.

Земље учеснице 

Учествовале су 36 атлетичарке из 25 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
Стање 22. августа 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих седмобојки у 2015. године пре почетка првенства (22. августа 2015), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

Квалификационе норме 
За квалификацију на првенство, седмобојке су морале имати резултат од најмање 6.075 бодова у периоду од 1. јануара 2014. и 10. августа 2015.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+6.

Резултати

100 метара препоне 
Ветар: 1. група −0,5 м/с, 2. група -0,6 м/с, 3. група +0,6 м/с и 4. група −0,7 м/с.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис је почело у 10:20.,

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле је почело у 18:30.

200 метара 
Такмичење је почело у 20:15.
 
Ветар:  Група 1: +0,4; Група 2: −1,3; Група 3: +0,8; Група 4: +0,2

Скок удаљ 
Такмичење је почело 23. августа у 9:00.

Бацање копља 
Такмичење је почело у 10:50.

800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 19:40 по локалном времену

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном